Первая лига 1962/1963 () — 24-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it
 Статистика на eu-football.info

1962/1963
Албания
Албания
1962 год в Албании
1963 год в Албании